Представниця Великої Британії Емма Радукану перемогла у фіналі Лейлу Фернандес з рахунком 6–4, 6–3, здобувши звання чемпіонки США 2021 року. Вона перша тенісистка чи тенісист в історії, що зуміла, починаючи з кваліфікації, добратися до фіналу мейджора й виграти турнір. 

Титул захищала Наомі Осака, але в третьому колі вона поступилася канадці Лейлі Фернандес.

Уперше з чемпіонату Франції 2011 в турнірі Великого шолома не грали Вінус і Серена Вільямс, а в чемпіонаті США жодна із сестер Вільямс не грала вперше з 2003 року.

Жодна з чільної 20-ки сіяних тенісисток не програла до третього кола, уперше з часу запровадження формату з 32-ма сіяними у 2001 році.

Кароліна Плішкова встановила новий рекорд кількості подач на виліт у матчі на US Open серед жінок: у трьох сетах гри другого кола проти Аманди Анісімової вона подала 24 рази на виліт.

Успіхи та невдачі українок 

Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

У першому колі Калініна виграла в Маяр Шеріф із Єгипту, Світоліна перемогла Ребекку Маріно з Канади, Ястремська поступилася педставниці Німеччини Анджелік Кербер, а Костюк програла Марії Саккарі з Греції.

У другому колі Світоліна перемогла представницю Іспанії Ребеку Масарову, а Калініна програла Кербер.

У третьому колі Світоліна виграла в Дарії Касаткіної з Росії, а в четвертому — у Сімони Халеп із Румунії.

У чвертьфіналі Світоліна зазнала поразки від представниці Канади Лейли Фернандес

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Сіяні
Посів проводився на основі рейтингу WTA за 23 серпня 2021 року. Ранг та очки вказані станом на 30 серпня 2021.

Внаслідок змін, які  пандемія внесла в рейтингову систему, тенісистки захищають більшу кількість очок, набраних у турнірах 2019 та 2020 років.

† Тенісистка не відібралася в турніри 2019-го чи 2020-го років. Відповідно, вираховується один з її 16-ти найкращих результатів.

Знялися

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Відібралися

Щасливі лузерки

Захищений рейтинг

Знялися

Посилання

Зовнішні посилання

Women's Singles
US Open - Women's Singles